Józef Popkiewicz (1815–1891) – polskie prawnik, c.k. starosta
 Józef Popkiewicz (1920–1998) – polskie ekonomista